«Выход Дракона» — трибьют-альбом, посвящённый музыканту Рикошету. В альбомы вошли каверы на песни Рикошета и его группы «Объект насмешек».

Первая часть 
Идея выпуска пластинки принадлежит лидеру группы «Алиса» Константину Кинчеву, для которого Александр был близким человеком:
Мы были с «Рикошетом» больше, чем друзья, я считал его своим братом. При всей бунтарности на сцене, он был эстетом, очень тонким, ранимым. Себя он ассоциировал с безупречным представлением панк-рока..Название альбому дал одноимённый фильм 1973 года с Брюсом Ли в главной роли. Оформление альбома создано близким другом Рикошета, который сообщил о его смерти, – Олегом Флянгольцем – в дуэте с М. Спиридоновым.

Кавер на песню «Камчатка» в исполнении Рикошета впервые был представлен на трибьюте памяти Виктора Цоя и группы «Кино» — «КИНОпробы» (2000). А песня «Мой город» впервые представлена на альбоме «Геополитика» (1998) Константина Кинчева и Рикошета.

Вторая часть 
В 2022 году началась подготовка второй части трибьюта. Музыканты группы «Кино» и бывший участник «Объекта насмешек» Евгений Фёдоров записали новую версию песни «Любовь к оружию» из альбома «Жизнь настоящих ковбоев» (1988).

Список композиций 
 Илья Лагутенко («Мумий Тролль») — Саундтрек — 3:38
 Guf и Смоки Мо — Мой город — 3:23
 Люся «Тёща» Махова («Дайте2») — Девушка гангстера — 3:49
 Сергей «Шнур» Шнуров («Ленинград») — Чёрные очки — 4:44
 Антон «Пух» Павлов («F.P.G.») — Танец — 3:50
 Дэн Калашник («Netslov») — Бони и Клайд — 4:35
 Гарик Сукачёв — Луна — 3:17
 Никита Алексеев («Колыбель для кошки») — Блюз для негодяя — 4:14
 Михаил «Горшок» Горшенёв, Андрей «Князь» Князев («Король и Шут») — Панки (Пого) — 4:08
 Александр «Чача» Иванов («НАИВ») — Пенсионеры —  3:19
 Илья «Чёрт» Кнабенгоф («Пилот») — Партизан — 3:16
 Константин Кинчев («АлисА») — Дух — 4:23
 Александр «Рикошет» Аксёнов («Объект насмешек») — Камчатка — 3:23
 Бонус: «F.P.G.» — Луна — 3:48

Рецензии

Примечания

Ссылки 
 Рецензия на альбом

Трибьют-альбомы
Альбомы Рикошета
Альбомы группы «Объект насмешек»